

Cinema 
Allucinazione perversa (Jacob's Ladder) – film del 1990 diretto da Adrian Lyne
Jacob's Ladder – film del 2019 diretto da David M. Rosenthal

Musica 
Jacob's Ladder – singoli di Huey Lewis and the News del 1987
Jacob's Ladder – singolo di Mark Wills del 1996
 Jacob's Ladder – brano contenuto nell'album Permanent Waves dei Rush del 1980